Жохов — русская фамилия.

 Жоховы — дворянский род.
 Жоховы — род промышленников и купцов.

Известные носители 
 
 Жохов, Алексей Николаевич (1885—1915) — лейтенант Российского флота, полярный исследователь.
 Жохов, Владимир Иванович — Заслуженный учитель РФ, автор природосообразной методики обучения для начальной школы, ряда школьных учебников по математике.
 Жохов, Николай Фёдорович (1844—1919) — действительный статский советник, непременный член Костромского окружного суда. В некоторых источниках ему приписывается соавторство либретто оперы А. Н. Серова «Вражья сила» (4 и 5 действия), но преобладает мнение о том, что здесь его путают со старшим братом Александром.
 Жохов, Сергей Львович (1821—1903) — генерал-майор корпуса жандармов с 04.12.1874.
 Жохов, Яков Андреевич (1753—1827) — генерал-лейтенант российского флота (1807).

См. также 
 Остров Жохова
 Жохово — название ряда населённых пунктов.

Примечания